Le sigle ENSR peut désigner :
 l'European network for social and economic  research, Réseau Européen d'étude de recherche économique et social
 l'École nouvelle de la Suisse romande